Аджи:

 Аджи — солёное озеро в России, в Дагестане.
 Аджи, Рустам Иванович (род. 1973) — украинский борец греко-римского стиля.
 Мурад Аджи (1944—2018) — советский и российский писатель, публицист.